

Personnalités 
 Robert Danneberg (1885-1942), homme politique autrichien.
 Jochen Danneberg (1953-), sauteur à ski allemand.
 Rolf Danneberg (1953-), athlète olympique allemand.

Homonymie de patronyme germanique